Piodesi – abitanti di Pioda
Piodesi – abitanti di Piode